Лу Цзинцзи́н (; родилась 5 мая 1989 года во Внутренней Монголии, КНР) — китайская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (10)

Победы (4) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)

Победы (15)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Китая